Хартвиг (; ) може да се отнася за::

 Хартвиг I (Бавария), пфалцграф на Бавария (977–985)
 Хартвиг II (Бавария), пфалцграф на Бавария (1001/1020–1027)

Епископи 
 Хартвиг (Бамберг) († 1053), епископ на Бамберг и немски канцлер
 Хартвиг (Бриксен) († 1039), епископ на Бриксен
 Хартвиг (Залцбург) († 1023), архиепископ на Залцбург
 Хартвиг I фон Щаде († 1168), архиепископ на Бремен
 Хартвиг II фон Утледе († 1207), архиепископ на Бремен
 Хартвиг фон Грьоглинг-Долнщайн, епископ на Айхщет
 Хартвиг фон Херсфелд (също: Ламберт; † 1090), католически анти-архиепископ на Магдебург
 Хартвиг фон Пасау († 866), епископ на Пасау
 Хартвиг фон Спанхайм († 1102), архиепископ на Магдебург
 Хартвиг I фон Спанхайм († 1126), от 1106 до 1126 епископ на Регенсбург
 Хартвиг II фон Спанхайм († 1164), от 1155 до 1164 епископ на Регенсбург

Други 
 Хартвиг (лунен кратер)